Sakrausky ist der Familienname folgender Personen: